Ко́совские алба́нцы (; косовары, ) — крупнейшая по численности этническая группа в Косове.

По данным югославской переписи 1991 года, которую албанцы бойкотировали, в Косово проживало 1 596 072 этнических албанцев (81,6 % населения). По оценке в 2000 году — между 1 584 000 и 1 733 600 (88 % населения). На сегодняшний день их численность составляет 92,93 %.

Косовские албанцы являются этническими албанцами с родословной или происхождением в регионе, независимо от того, живут ли они в Косово. Большая диаспора косовских албанцев сформировалась после Косовской войны, в основном, в Германии и Швейцарии. По оценкам, 500 000 косовских албанцев живут в Швейцарии или Германии (около 300 000 в Германии и 200 000 в Швейцарии), что составляет примерно одну пятую от общего числа косовских албанцев.

История 

Албанское присутствие в Косово упоминается во времена Средневековья. Этническая идентичность в албанском населении и других этнических группах не существовала в Косово во время османского господства. Вместо этого идентичности были основаны на социально-профессиональной, социально-экономической или региональной идентичности, иногда отношения между мусульманскими и христианскими албанцами были напряжёнными.

Примечания 

 
Народы Косова
Албанская диаспора